Yassem peut désigner :
 Yassem, un village du Cameroun dans la commune de Dibombari,
 Yassem, un village du Cameroun dans la commune de Ngoro.

Homonymie de localités